Oberhessen bezeichnet als
 Oberhessen (Region) eine Region in Mittelhessen
 Oberhessen (Provinz Hessen-Darmstadt), die Provinz Oberhessen der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, des Großherzogtums Hessen und des Volksstaates Hessen, die von 1803 bis 1937 bestand
 Oberhessen (Kurhessische Provinz), die kurhessische Provinz Oberhessen, die von 1821 bis 1868 bestand